Васи́лий Смирно́в:
 Смирнов, Василий (в монашестве Антоний; 1844—1914) — иеромонах Русской православной церкви, судовый священник минного заградителя «Прут», герой Первой мировой войны.
 
 
 Смирнов, Василий Андреевич (1889—1979) — советский военачальник, генерал-майор.
 
 Смирнов, Василий Викторович (род. 1973) — российский хоккеист, тренер.
 Смирнов, Василий Дмитриевич (1846—1922) — российский учёный-востоковед.
 
 Смирнов, Василий Михайлович (род. 1953) — российский военный и политический деятель.
 Смирнов, Василий Никифорович (в монашестве Вениамин; ок. 1782—1848) — архимандрит Глуховского Петропавловского монастыря, просветитель мезенских ненцев.
 
 
 Смирнов, Василий Степанович (1882—1958) — профессор.
 Смирнов, Василий Фёдорович (1885—1957) — председатель колхоза, Герой Социалистического Труда.